Стефан Пуртић (Лозница, 6. августа 1998) српски је фудбалер који тренутно наступа за Петролул Плоешти.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Спортисти из Лознице
Српски фудбалери
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Радничког Обреновац
Фудбалери Инђије
Фудбалери Петролул Плоештија
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Суперлиге Србије